Элна Эрнберг (; 20 марта 1890 — 18 марта 1969) — датская  и .

Биография 
Элна Фобиан родилась в Копенгагене в 1890 году. Её родителями были Александр Теобальд Ларсен () и Йоахимина Беата Эмилия Фобиан (). После развода Йоахимина вышла замуж за чиновника Акселя Лауэсгаарда, который удочерил Элну.

Элна с 7 лет посещала балетную школу при Королевском театре Дании и ещё будучи ребёнком исполняла роль Амура в балете Amors og Balletmesterens Luner постановки Винченцо Галеотти. Повзрослев, она обучалась стилю Бурнонвиля у Ганса Бека и Вальборг Боршениус.

Элна дебютировала в 1907 году в роли Доброй Феи в балете Les millions d’Arlequin в постановке . В следующем году в том же балете она исполняла роль Пьерреты и добилась признания зрителей. В 1910 году она стала солисткой и зарекомендовала себя хорошей танцовщицей, исполнив главные роли в постановках Бурнонвиля «Сильфида», Brudefærden i Hardanger, Et Folkesagn, Fjernt fra Danmark, Toreadoren. Благодаря её отличной технике танца и внешним данным, она запомнилась в роли Сванильды в «Коппелии» во время выступлений в Париже, Лондоне и Берлине. Другими заметными её выступлениями стали главная роль в «Сильвии», «Покрывале Пьеретты» (1911) и «Скарамучча» (1912).

В 1910 году Элна стала женой режиссёра Эрика Йорген-Йенсена (; 1885—1958), от которого у неё в 1911 году родился сын Торкильд (). Она развелась с мужем в 1929 году, а 30 мая 1932 года вышла замуж за Йоханнеса Лейфа Эрнберга (; 1904—1977), солиста Датского королевского балета.

После учёбы у Михаила Фокина, посетившего Копенгаген, Элна больше интересовалась современным балетом: танцевала в En Nat i Ægypten Эмилии Вальбом (1918), Tycho Brahes Drøm  (1924). Также она сотрудничала с Джорджем Баланчиным, когда он прибывал в Дании в 1930—1931 годах со своими работами.

В 1922 году Элна была награждена медалью Ingenio et Arti. В 1933 году она покинула сцену, но продолжала работать педагогом, а в 1936 году с мужем открыла балетную школу.

Когда во время Второй мировой войны Дания была оккупирована нацистами, Элна под влиянием своего мужа согласилась сотрудничать с оккупантами и участвовала в пропагандистских радиопостановках и сценках. После войны она была лишена медали Ingenio et Arti, и в 1946 году они с мужем отбыли 6-месячное тюремное заключение. В конце 1940-х годов они уехали из Дании в Мадрид, где открыли балетную школу. Там она и скончалась в 1969 году.

Примечания

Ссылки 
 https://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1662/origin/170/query/dans/
 http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Dans/Solodanser/Elna_%C3%98rnberg
 https://danskefilm.dk/skuespiller.php?id=6087

Датские коллаборационисты
Награждённые медалью Ingenio et Arti